Красный Крым:

Топоним 
 Красный Крым — хутор в Ростовской области.
 Красный Крым — упразднённое село, Симферопольский район.

Наименование и название 
 Красный Крым — наименование изделия (лёгкий крейсер) и формирования ВМФ ВС Союза ССР.
 Красный Крым — наименование изделия (сторожевой корабль) и формирования ВМФ ВС Союза ССР и России.
 Красный Крым — название газеты «Крымская правда» (1920—1952)
 Красный Крым — название крымскотатарской газеты «Янъы дюнья» (1930-е)
 Красный Крым — гвардейский крейсер, принимавший участие в Великой Отечественной войны.
 Красный Крым — большой противолодочный корабль проекта 61 Советского ВМФ.